H7 ou H-7 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de l’United States Navy.

Électricité 
 Ampoule H7, type de lampe à incandescence halogène.

Entreprise 
 H7, le nom de l'incubateur de start-ups de la métropole de Lyon dans le cadre de La French Tech, situé dans le quartier de la Confluence (ouverture ).

Histoire 
 H7, monogramme du roi de Norvège Haakon VII, devenu symbole de résistance au nazisme en Norvège.

Médecine 
 Escherichia coli O157:H7, un sérotype dEscherichia coli particulier ; 
 H7, un type d'hémagglutinine des virus de la grippe.

Photographie 
 Sony Cyber-shot DSC-H7, un appareil photo de la série Sony Cyber-shot DSC.

Transports 
Routes
  Voie rapide slovène H7 reliant l'A5 à la frontière hongroise ;
  Route principale suisse 7 reliant Bâle à la frontière autrichienne.

Train
  Ligne H7 du Train suburbain de Budapest en Hongrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres